O Grande Oriente de França (GOF ou GOdF), é a mais antiga obediência maçónica francesa, fundada em 1728. 

O GOdF pratica maçonaria liberal e adogmática, em oposição à praticada pela corrente anglo-saxónica.

Três Séculos de História 

A Maçonaria é um produto do século do Iluminismo. Ela se forma pela transformação, a partir de 1645, de antiga corporação de ofício em uma associação de reflexão. A primeira Grande Loja foi formada em Londres, enquanto "capital" das idéias filosóficas, em 1717.O Grande Oriente da França é a mais antiga e importante Obediência maçônica da Europa continental. Nascido em 1728 como Primeira Grande Loja da França, ele tomou a sua forma e seu atual nome em 1773. Hoje, o Grande Oriente tem quase 47.000 membros registrados em mais de 1.150 lojas.

Propõe aos homens de hoje um caminho de iniciação humanista e fraterna. Com efeito, para o Grande Oriente de França, o aperfeiçoamento individual, que permite a iniciação maçônica e seu método, impõe aos maçons a reflexão também dos problemas do mundo e questões sociais. Esta é uma das suas peculiaridades em relação a outras obediências maçônicas. De que vale o aprimoramento - intelectual, moral ou espiritual- de um homem, se não o leva a se interessar pelo outro e seu destino?

Liberdade Absoluta de Consciência 
O Grande Oriente da França acredita na liberdade absoluta de consciência, admitindo praticantes de todas as religiões, inclusive aqueles que não têm religião. Defende a postura da maçonaria como organização civil, livre de dogmas.

Maçonaria e religião 
O GOdF é uma organização laica, não admitindo interferência religiosa em questões temporais. Por isso exige a crença em um ser supremo para iniciar novos membros.

Maçonaria Mista & Feminina 
O GOdF ou GOF conta desde 2012 com Lojas mistas ou seja, onde homens e mulheres trabalham em pé de igualdade; além de manter relações fraternas com Obediências mistas e femininas, sendo membro fundador do CLIPSAS - Centro de Ligação e Informação das Potências Signatárias do Apelo de Estrasburgo.

Ligações externas 
 Página do Grande Oriente de França

Maçonaria
Obediências maçónicas da França